La saison 1995-1996 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du CP Berne en tant que champion de la saison régulière. À l'issue des play-off, le EHC Kloten remporte le titre.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Play-out 
Le HC Fribourg-Gottéron remporte la série 4-0. Le Lausanne HC est ainsi reversé dans la poule de promotion/relégation LNA/LNB.

Poule de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

ligue

Poule de promotion en LNB

Juniors Élites

Voir aussi

Références 

1995
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1995
Sport en Suisse en 1996